Orenstein je lahko:
 Alexander Jeremiah Orenstein, general
 Henry Orenstein, slikar
 Orenstein and Koppel GmbH, podjetje

Glej tudi 
 Ornstein